Баурчи () — назва населених пунктів у Молдові:

 Баурчи — село в Чадирському окрузі.
 Баурчи — село в Каушенському районі.
 Баурчи-Молдовени — село в Кагульському районі.